Дворище () — село,
Ишковский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123084005. Население по переписи 2001 года составляло 61 человек .

Географическое положение 
Село Дворище находится на правом берегу реки Стрыпа,
выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Денисов,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Ишков,
на противоположном берегу — село Драгомановка.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1992 год — дата основания.

Примечания